

Notas

As distâncias indicadas são por estrada, não em linha reta.

{{Ntref3|i|esref|cacho|Segundo o WordReference.com, a tradução de cacho é leucisco, um termo que tanto se pode referir a espécies dos géneros Leuciscus ou Squalius, nomeadamente Leuciscus idus, Squalius cephalus e Squalius pyrenaicus, mas que também pode ser sinónimo de lúcio, nomeadamente o lúcio europeu.|es|Cacho}}

O Plano Geral de Ordenação Urbana (PGOU) é equivalente dos Planos Directores Municipais em Portugal.
Tradução de cachón'' — cachão, cachoeira, queda de água.

As migas espanholas em geral e as estremenhas em particular têm bastantes semelhanças com as migas à alentejana (ver ).

!Anexos transcluídos